Obchodní centrum Květ či obchodní dům Květ je označení více obchodních domů: 
 Obchodní centrum Květ (Zahradní Město)
 Obchodní centrum Květ (Neštěmice)
 Obchodní dům Květ (Beroun)